За спасение утопающих — часть названия многих наград:
 Медаль «За спасение утопающих» — медаль СССР и Российской Федерации.
 Медаль «За спасение утопающих» (ПМР) — награда Приднестровской Молдавской Республики.
 Медаль «За спасение утопавших» (1827) — награда Российской империи.

См. также 
 За спасение